Thébault ist der Familienname von:

 Jean-Pierre Thébault (* 1961), französischer Diplomat
 Victor Thébault (1882–1960), französischer Mathematiker